Metis (geslacht), een geslacht van eenoogkreeftjes
 Metis (maan), een maan van Jupiter
 Metis (mythologie), een Griekse godin
 Metis (planetoïde), een planetoïde
 zie: Mesties